Варе́нн-Сен-Жерме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 65 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 261 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 697,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варенн-Сен-Жермен на сайті французького Національного інституту географії
 Варенн-Сен-Жермен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варенн-Сен-Жермен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варенн-Сен-Жермен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варенн-Сен-Жермен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара